Miejscowości w Polsce:
 Tyniewicze Małe
 Tyniewicze Wielkie